Черчичи — название населённых пунктов:

 Черчичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Черчичи — село в Владимир-Волынском районе Волынской области, Украина.